Teorban – ukraińskie wydawnictwo muzyczne, powstałe w 1891 we Lwowie.

Wydało ponad 350 dzieł muzycznych, głównie kompozytorów galicyjskich. Z ich wydań korzystała większość ukraińskich instytucji kulturalnych w Galicji.
Kierowane było w latach 1891–1901 przez D. Rozdolskiego, a w latach 1905–1939 przez Jarosławenko.

Ukraińskie organizacje